Cucurucho puede referirse a:

 Cucurucho, tipo de envase de forma cónica para alimentos;
 Cucurucho de helado, el tipo más común de cucurucho, comestible y usado para tomar helados;
 Capirote, sombrero de cartón llamado coloquialmente «cucurucho» por su forma, y usado sobre todo en las procesiones de Semana Santa;
 Santiago «Cucurucho» Santamaría, jugador y entrenador de fútbol argentino (1952-2013).